Batistia — рід грибів родини Batistiaceae. Класифіковано у 1958 році.

Класифікація 
До роду Batistia відносять 1 вид:

 Batistia annulipes

Примітки

Джерела 
 Ciferri, R. 1958. Batistia, a new genus of the Cephalothecaceae family. Atti dell'Istituto Botanico della Università e Laboratorio Crittogamico di Pavia. 15:160-170 - P.166

Роди грибів
Сордаріоміцети